Virgile travesti est une parodie de l'Énéide de Virgile écrite par Paul Scarron.

Publiée entre 1648 et 1653, elle est souvent considérée comme le chef-d’œuvre de la poésie burlesque du . Dans la lancée de l’Énéide travestie de Giovanni Battista Lalli, Scarron parvint à déployer, dans les sept livres qui constituent son œuvre, toute la vivacité de son art, sans en faire un poème simplement grotesque et extravagant. Mais son décès en 1660 interrompit sa tâche, ce qui incita d’autres auteurs postérieurs, tels Jacques Moreau de Brasey ou Pierre Brussel, à chercher à lui donner une suite.

Notes et références

Bibliographie 

 Dominique Bertrand, « Travestissement d’un haut lieu virgilien : l’Etna revisité par Scarron », Les Méditerranées du , Tübingen, Narr, 2002, .
 Jean-Yves Boriaud, « L’Image des dieux dans le Virgile travesti », Burlesque et formes parodiques dans la littérature et les arts Seattle, PFSCL, 1987, .
 Gérard Genette, Palimpsestes, Paris, édition du Seuil, 1982, chapitre XII, p. 77-88.
 H. Gaston Hall, « Scarron and the Travesty of Virgil », Yale French Studies, 1967, n° 38, .
 Alain Niderst, « Scarron, les Scudéry et le burlesque », Burlesque et formes parodiques dans la littérature et les arts, Seattle, Papers on Fr. Seventeenth Cent. Lit., 1987, .
 Jean Serroy, « Prolégomènes à une édition du Virgile travesti », Burlesque et formes parodiques dans la littérature et les arts Seattle, Papers on Fr. Seventeenth Cent. Lit., 1987, .
 Jean Serroy, « Scarron, le burlesque et la Fronde », La Fronde en question, Aix-en-Provence, Univ. de Provence, 1989, .
 Jean Serroy, « Scarron/Furetière: Inventaire de l’inventaire », La Littérature et le réel, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1989, .
 Jürgen von Stackelberg, « Lalli, Scarron et les Mazarinades : parodie et réalisme dans la littérature française au milieu du  », Studi Francesi, sept.-déc. 2004, n° 48 (3 [144]), .
 Thomas Stauder, « Le Lutrin de Boileau et Le Virgile travesty de Scarron : étude comparative des procédés et des fonctions », Papers on French Seventeenth Century Literature, 2004,  (61), .

Épopée en français
Poésie parodique
Poème français
Littérature du XVIIe siècle